Bovan – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Rudo
 Bovan – wieś w Serbii, w okręgu niszawskim, w gminie Aleksinac
 Bovan – wieś w Serbii, w okręgu rasińskim, w mieście Kruševac